Altershausen bezeichnet:

 Altershausen (Königsberg in Bayern), Ortsteil der Stadt Königsberg in Bayern, Landkreis Haßberge, Bayern
 Altershausen (Münchsteinach), Ortsteil der Gemeinde Münchsteinach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

 Altershausen, Romanfragment von Wilhelm Raabe, posthum 1911.

 Altershausen, untergegangenes Dorf in Nordhessen, siehe Altershausen (Allendorf)